Петрашку () — фамилия румынского происхождения. Известные носители:

 Петрашку, Валентина Григорьевна (род. 1943) — молдавский советский передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда (1973).
 Петрашку, Георге (1872—1949) — румынский живописец.
 Петрашку, Николае (1859—1944) — румынский дипломат, писатель и литературный критик.